Borràs ou Borras peut désigner :

Patronyme 

 Alphonse Borras (né en 1951), prêtre catholique, canoniste et théologien belge ;
 Antònia Fontanillas Borràs (1917-2014), anarcho-syndicaliste espagnole ;
 Enric Navarro i Borràs (1891-1943), écrivain espagnol ;
 Jean-François Borras (né en 1975), ténor français ;
 Joaquín Borrás (1942-2019), footballeur espagnol ;
 Jordi Borràs (né en 1981), illustrateur et photojournaliste catalan ;
 Jorge Borrás (né en 1952), peintre, sculpteur, graveur et médailleur espagnol ;
 Laura Borràs (née en 1970), femme politique espagnole ;
 Margarida Borràs (?–1460), femme transgenre ayant vécu à Valence au XVe siècle ;
 Marion Borras (née en 1997), coureuse cycliste française ;
 Meritxell Borràs (née en 1964), femme politique catalane ;
 Mireia Borrás Pabón, femme politique espagnole ;
 Nicolás Borrás (1530-1610), peintre espagnol ;
 Omar Borrás (1929-2022), footballeur uruguayen.

Voir aussi 
 Affaire Borras, une affaire judiciaire de la fin du  siècle.